New Liberty ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 New Liberty (Illinois)
 New Liberty (Indiana)
 New Liberty (Iowa)
 New Liberty (Kentucky)
 New Liberty (Missouri)
 New Liberty (Oklahoma)